Příjmení Steindl nosí více různých osobností:
 Andreas Steindl (* 1989), švýcarský ski horolezec
 David Steindl-Rast (* 1926), katolický benediktinský mnich
 Helmar Steindl (* 1945), rakouský deblkanoista, slalomář
 Imre Steindl (1839–1902), maďarský architekt
 Josef Steindl (1912–1993), rakouský ekonom
 Matthias Steindl viz Matthias Steinl (1644–1727, Vídeň) – rakouský architekt, řezbář a sochař
 Peter Steindl (* 1970), vedoucí trenér kriketový tým Skotsko

Související články 
 Steindler (Š-)
 Steidl
 Stein

Bavorská příjmení